Maafushi est un nom propre qui peut désigner :
 Maafushi, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Maafushi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Maafushi, une île de la subdivision de Faafu aux Maldives ;
 Maafushi, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.